Below Zero steht für:

 Laurel und Hardy: Unter Null, ein US-amerikanischer Film von James Parrott aus dem Jahr 1930
 Below Zero (Album), ein Musikalbum der finnischen Rockband Waltari aus dem Jahr 2009
 Below Zero (2011), ein kanadischer Film von Justin Thomas Ostensen aus dem Jahr 2011